Малах:

 Малах (мн. ч. малахим) — древнееврейское слово, называющее ангела (букв. посланника), например: Сефер Разиэль ха-малах («Книга ангела Разиэля»).
 Малах-Гамавет (‎) — ангел смерти.
 Малахим — алфавит, созданный в XVI веке Корнелием Агриппой для оккультических целей.

Персоналии
 Малах, Авраам (ок. 1741 −1777) — украинский иудейский проповедник и каббалист.
 Малах, Хайим (XVII век) — польский талмудист, каббалист, мистик и саббатианец.

Персонаж
 Малах — персонаж-масон в романе американского писателя Дэна Брауна «Утраченный символ» (2009).

См. также 
 Книга пророка Малахии (евр. Малахи)
 Малахия
 Ашагы-Малах

Примечания